Борис Высоцкий:
 Высоцкий, Борис Арсеньевич (1907—1976) — генерал-лейтенант Советской Армии.
 Высоцкий, Борис Игоревич (род. 1939) — советский футболист.